Exton ist der Name von:

 Exton (Devon), Ort im Vereinigten Königreich
 Exton (Hampshire), Ort im Vereinigten Königreich
 Exton (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten
 Exton (Rutland), Ort im Vereinigten Königreich
 Exton (Somerset), Ort im Vereinigten Königreich

Exton ist der Familienname von:

 Clive Exton (1930–2007), britischer Schauspieler